Агва Ескондида има више значења:
 Агва Ескондида (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Ескондида, Ла Соледад (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Ескондида (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Ескондида (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Ескондида, Ранчо Алегре (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида, Ел Крусеро (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида, Охо де Агва (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Ескондида (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Ескондида (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Ескондида (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Ескондида (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Ескондида (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Ескондида (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Ескондида (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Ескондида (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Ескондида, Дескомбро (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Ескондида (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Ескондида (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Ескондида (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Ескондида (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида, Ла Гранха (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Ескондида (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Ескондида (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Ескондида (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Ескондида (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Ескондида (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Ескондида (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Ескондида (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Ескондида, Хоја Онда (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Ескондида (Сан Хуан Баутиста Тлачичилко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Ескондида, Исла Агва Ескондида (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Ескондида (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Ескондида (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Ескондида, Санта Круз Агва Ескондида (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Ескондида (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агва Ескондида (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Ескондида (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Ескондида (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Ескондида (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Ескондида (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Ескондида (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Ескондида (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Ескондида (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Агва Ескондида (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Агва Ескондида (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Агва Ескондида (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида, Ел Олвидо (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Ескондида (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику